Григорий Прокопович Мацегора (род. 8 сентября 1934, Олейники) — советский и украинский живописец.

Биография 
Родился 8 сентября 1934 года в селе Олейники Сахновщинского района Харьковской области.

В 1956 году окончил Харьковское государственное художественное училище под руководством Ю. Стаханова и М. Слипченко.

С 1970 года — член Национального союза художников Украины.

С 1990 года — инициатор, организатор и глава Запорожского отделения Национального союза мастеров народного искусства Украины.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1994).
 Орден «За заслуги» (Украина) 3-й степени (2009).

Примечания

Литература 
 Мацегора Григорій Прокопович //  — С. 404.
 Кир'ян Надія. Не втрачати Божественної суті: Палітра // Слово Просвіти. — 2011. — Число 2. — 13—19 січня. — С 13.
 Самсонова Ирина. Все мы — от земли-матушки : Новости культуры // Рабочая газета. — 2011. — № 205. — 18 ноября.

Ссылки 
 «Рабочая Газета» о Г. П. Мацегоре.

Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени
Заслуженные деятели искусств Украины
Члены Союза художников СССР
Выпускники Харьковского государственного художественного училища